Rogue River (volk), Indianenvolk.
 Rogue (Grote Oceaan), rivier in Oregon.
 Rogue River (Oregon), plaats in Oregon.

Zie ook 
 Rogue (doorverwijspagina)